Mantegna ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Mantegna (1431–1506), italienischer Maler und Kupferstecher
 Gia Mantegna (* 1990), US-amerikanische Schauspielerin
 Joe Mantegna (* 1947), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur

Siehe auch:
 Mantegna Tarocchi, 50 Kupferstiche des 15. Jahrhunderts, die in verschiedenen Bearbeitungen überliefert sind. Andrea Mantegna wird nach Ansicht von Kunstexperten fälschlicherweise als Graveur genannt